Білогірка — село в Україні, у Великоолександрівського районі Херсонської області.
 Білогірка — колишня назва Вікнян, села Тлумацького району, Івано-Франківської області.